Richard Pankhurst – avvocato e politico britannico, attivista per i diritti femminili
 Richard K. P. Pankhurst – ricercatore etiope-britannico, esperto di storia dell'Etiopia